Торда:

 Торда — венгерское название города Турда в Румынии.
 Торда — село в Сербии.